

Geografia
 Nauru
 Ewa – distretto di Nauru

Onomastica
 Ewa – forma polacca del nome proprio di persona italiano femminile Eva

Sigle
 Eastern Wrestling Alliance – società di wrestling professionale statunitense

Altri progetti